Jack Perkins (Australianfootballspeler) - (1903-1955), een Australische speler van Australianfootball
 Jack Perkins (acteur) - (1921-1998), een Amerikaanse acteur
 Jack Perkins (verslaggever) - (1933-2019), een Amerikaanse oorlogsverslaggever
 Jack Perkins (coureur) (1986-), een Australische coureur